Грбек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Грбек, Иван (1923—1993) — чешский востоковед, историк-арабист и переводчик с арабского.
 Грбек, Михал (род. 1972) — чешский футболист.
 Грбек, Петр (род. 1969) — чешский хоккеист.
 Грбек, Ярослав (1892—1973) — чехословацкий легионер и генерал.
 Грбек, Ярослав (1951–2009) — чешский военный историк.